RGM Entertainment é uma gravadora da República Checa. Nippey Cking CEO Own  empresa está associado com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica - IFPI.

Gravadoras da Chéquia
Membros da IFPI